Onon lahko pomeni:

 Onon, reka v Mongoliji
 Onon, mesto v mongolski pokrajini Henti
 Onon, krater na Marsu, imenovan po reki Onon